Federico Giunti (* 6. srpna 1971, Città di Castello, Itálie) je italský fotbalový trenér a bývalý fotbalový záložník, který získal dva tituly za vítězství v lize. Jediné utkání za národní tým odehrál 6. listopadu 1996 proti Bosně (1:2).

Začínal na regionální úrovni (Interregionale) v klubu FC Castello Calcio. Jeho největší hráčský úspěch bylo vítězství v lize ve dvou ligách (Serie A 1998/99 a 2002/03). Po ukončení hráčské kariery se začal věnovat trenéřině.

Přestupy 

 z Perugia Calcio do Parma AC za 400 000 Euro
 z Parma AC do AC Milán za 250 000 Euro
 z AC Milán do Brescia Calcio za 950 000 Euro
 z Brescia Calcio do Beşiktaş JK za 2 500 000 Euro
 z Beşiktaş JK do Bologna FC 1909 za 1 000 000 Euro
 z Bologna FC 1909 do AC ChievoVerona za 250 000 Euro

Hráčská statistika 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz 1. italské ligy (1998/99)
 1× vítěz 1. turecké ligy (2002/03)
 1x vítěz 3. italské ligy (1993/94)

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.it 
 Profil trenéra na Transfermarkt.it 
 Profil hráče na National Football Teams.com 
 Statistika hráče na magliarossonera.it 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Perugie
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Brescie
Fotbalisté Bologna FC
Fotbalisté AC ChievoVerona
Fotbalisté Beşiktaşe
Italští fotbaloví trenéři
Narození v roce 1971
Žijící lidé
Muži
Narození 6. srpna